Wzory całek nieoznaczonych.
 Całki funkcji wymiernych
 Całki funkcji niewymiernych
 Całki funkcji trygonometrycznych
 Całki funkcji hiperbolicznych
 Całki funkcji wykładniczych
 Całki funkcji logarytmicznych
 Całki funkcji arcus
 Całki funkcji area